Spojení písmen S a F může mít různé významy:

SF 
 Finsko (z finsko-švédského Suomi-Finland) – bývalá mezinárodní poznávací značka vozidel (někdy humorně vysvětlována jako zkratka anglického Soviet Finland); od roku 1993 se používá FIN
 CV-SF – kód ISO 3166-2 pro São Filipe
 San Francisco – město v Kalifornii, USA
 science fiction
 spekulativní fikce
 sádrová fixace – sádrový fixační obvaz
 Scuderia Ferrari – závodní oddělení automobilky Ferrari
 Schweizer Fernsehen – německojazyčná divize švýcarské veřejnoprávní organizace SRG SSR vysílající v letech 1958–2012
 Sinn Féin (irsky my sami) – irská politická strana s napojením na Irskou republikánskou armádu
 Slovenská filharmonie
 Sofie – hlavní město Bulharska
 SourceForge – kooperativní systém vývoje software a jeho internetová platforma
 Suffolk – plemeno ovcí i koní

Sf 
 Sovětské loďstvo (z ruského Советский флот (Sovětskij flot)

sf 
 důrazně (z italského sforzato) – hudební termín
 ke konci (z latinského sub finem)

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky